Tor (rede de anonimato) — software de comunicação anônima na Internet
Tor (acidente geográfico) - grande afloramento rochoso abrupto no topo de uma colina ou serra
Terceira Ordem Regular de São Francisco ou TOR — Terceira Ordem Regular de São Francisco
Tôr — freguesia portuguesa
Tor, um personagem da série animada Mighty Mightor — série de TV da Hanna-Barbera
Tor (quadrinhos)  — herói pré-histórico de Joe Kubert

Ver também 
Thor

Desambiguação